Mlaka je lahko:

 mlaka, manjša kotanja s stoječo vodo

Ime več naselij 
 Mlaka, občina Radovljica
 Mlaka Antinska (Hrvaška)
 Mlaka nad Lušo (Slovenija)
 Mlaka pri Kočevju (Slovenija)
 Mlaka pri Kočevski Reki (Slovenija)
 Mlaka pri Kranju (Slovenija)
 Mlaka, Radovljica (Slovenija)
 Mlaka, Jasenovac (Hrvaška)
 Mlaka, Komenda (Slovenija)
 Mlaka, Rakovec (Hrvaška)
 Mlaka, Ribnica, tudi Na mlaki, del Ribnice
 Čučja Mlaka, občina Škocjan
 Tunjiška Mlaka, občina Kamnik

Glej tudi 
 mlakar (razločitev)
 mlakarica
 mlake (razločitev)
 Črna mlaka